

Geografia

Bettencourt-Rivière – comune della Piccardia.
Bettencourt-Saint-Ouen – comune della Piccardia.

Persone
André Bettencourt – uomo politico francese
Liliane Bettencourt (1922-2017) – imprenditrice francese
Nuno Bettencourt – chitarrista portoghese
Teóphilo Bettencourt Pereira – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Béthencourt (disambigua)
Betancourt